Adraneothrips är ett släkte av insekter. Adraneothrips ingår i familjen rörtripsar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Rörtripsar
Adraneothrips